Selección de hockey sobre hierba de Alemania puede hacer referencia a:

Selección femenina de hockey sobre hierba de Alemania, seleccionado femenino.
Selección masculina de hockey sobre césped de Alemania, seleccionado masculino.